Красногоров Валентин Самуїлович (, 20 грудня 1934, Ленінград) — російський драматург і письменник, доктор технічних наук.

Посилання 
 Офіційний сайт драматурга 

Уродженці Санкт-Петербурга
Російські драматурги
Російські письменники